Leave (Get Out) - o primeiro single lançado do primeiro álbum da cantora JoJo

Desambiguação